Sieverts ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Sieverts (1874–1947), deutscher Chemiker

 Henning Sieverts (* 1966), deutscher Jazz-Bassist
 Hertha Sieverts-Doreck (1899–1991), deutsche Paläontologin
 Rudolf Sieverts (1903–1980), deutscher Rechtswissenschaftler und Kriminologe
 Thomas Sieverts (* 1934), deutscher Architekt und Autor

Siehe auch: 
 Sievers
 Sievert